The Lie That Failed – film del 1913
 The Lie That Failed – film del 1917 diretto da Richard Ridgely
 The Lie That Failed – film del 1918 prodotto dalla Essanay